Paul Byrd ist der Name folgender Personen:
* Patrick Dunne (Schriftsteller), irischer Schriftsteller
 Patrick Joseph Dunne (1891–1988), irischer Geistlicher, katholischer Weihbischof in Dublin

Siehe auch:
 Paddy Dunne (Patrick Dunne; 1928–2006), irischer Politiker
 Pat Dunne (Patrick Dunne; 1943–2015), irischer Fußballtorhüter und -trainer